Andriej Leonidowicz Mielniczenko (ros. Андрей Леонидович Мельниченко; ur. 21 maja 1992 r. w Krasnojarsku) – rosyjski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Andriej Mielniczenko pojawił się w 20 listopada 2010 roku, podczas Eastern Europe Cup w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie zajął 214. miejsce w sprincie techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 23 stycznia 2016 roku w Novym Měscie, gdzie zajął 22. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Podczas debiutu w PŚ zdobył pierwsze pucharowe punkty do klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Krasnojarsku
Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992